Galtonia – rodzaj kopalnego archozaura
 galtonia Galtonia – wyróżniany dawniej rodzaj roślin z rodziny szparagowatych, współcześnie synonim śniedka Ornithogalum